Завоя:

 Завоя — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Кирково.
 Завоя — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Сухский повят, Малопольское воеводство.